Mirbeth ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Mirbeth (* 1948), deutscher Politiker (CSU)
 Johann Mirbeth (1905–1975), deutscher SS-Oberscharführer und Lagerführer in KZ-Außenlagern